Dewas (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Dewas (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dewas